Берко — многозначный термин, а также фамилия:

 «Berco» — крупный итальянский производитель всех ходовых частей гусеничной техники.
 Берко, Анат (род. 1960) — израильский криминалист и политический деятель.
 Берко, Виктор Васильевич (род. 1979) — молдавский футболист, нападающий.
 Берко, Марина Александровна (1921—2008) — советский и армянский музыковед, журналист, педагог.
 
 Берко, Эмманюэль (род. 1967) — французская актриса, кинорежиссер и сценарист.